Die Saison 2011 des Volleyball World Grand Prix war die 19. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 5. August und endete am 28. August. Zum ersten Mal nahmen 16 statt 12 Mannschaften an dem Wettbewerb teil.

Modus 
In der Vorrunde traten sechzehn Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils vier Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten sieben Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber China für die Finalrunde. In der Finalrunde wurden die Mannschaften in zwei Vierergruppen eingeteilt und spielten „jeder gegen jeden“. Die beiden besten Mannschaften jeder Finalgruppe erreichten das Halbfinale. 

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 24. bis 28. August in Macau (Volksrepublik China) ausgetragen.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2011
World Grand Prix